Peter Thompson, (1942–2018) angol válogatott labdarúgó
Peter Thompson, (1984) északír labdarúgó
Peter Thompson (színművész)